Albert Schwartz est un nageur des années 1930, médaillé aux Jeux Olympiques de 1932.
 Albert Schwartz (1923-1992), est un scientifique, découvreur de nombreuses espèces de geckos.